В метаболизме порфирина, фермент уропорфириноген III декарбоксилпза создаёт копропорфириноген III из уропорфириногена III, а копропорфириноген III оксидаза превращает его в протопорфириноген IX.

Тетрапирролы
Соединения азота по алфавиту